Архи́в ру́сской револю́ции — документальное печатное издание, выходившее в Берлине в 1922—1937 годах.

Представляет собой 22 тома сборников, в которых публиковались воспоминания белоэмигрантов, материалы и документы, освещающие период Октябрьской революции и Гражданской войны, издававшихся в Берлине лидером кадетов И. В. Гессеном в 1921 — 1937 годах.

Репринты Архива русской революции были выпущены в России в 1991—1993 годах издательствами Современник (выпущены первые два тома отдельными книгами), Политиздат и «Терра» в серии «Русский архив» (22 тома были изданы в 12 книгах).

Примечания

Литература 
 Емельянов Ю. Н. «Архив русской революции» и его место в исторической науке русского зарубежья. — М.: Издательство «ИстЛит», 2017. — 464 с. ISBN 978-5-9908943-4-1

Ссылки 
 

Издания исторических источников
Многотомные издания
Книги по истории России